Luigi Ferraris è il nome di più persone:
Luigi Ferraris – amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane
Luigi Ferraris – calciatore del  e ufficiale dell'Esercito italiano, caduto nella prima guerra mondiale
Luigi Ferraris – senatore del Regno, ministro dell'interno,  ministro di grazia e giustizia e sindaco di Torino
Luigi Ferraris – ufficiale dell'Esercito italiano attivo nella guerra di Liberazione
Stadio Luigi Ferraris – stadio calcistico di Genova